Hrvatska:
 Staro Selo (Otočac), gradsko naselje Otočca
 Staro Selo (Sisak), gradsko naselje Siska
 Staro Selo Topusko, naselje u općini Topusko, Sisačko-moslavačka županija

BiH:
 Staro Selo (Donji Vakuf, BiH), naselje u općini Donji Vakuf
 Staro Selo (Glamoč, BiH), naselje u općini Glamoč
 Staro Selo (Kalesija, BiH), naselje u općini Kalesija

Crna Gora:
 Staro Selo (Nikšić, Crna Gora), naselje u općini Nikšić